Варвара Михайловна Устинова (род. 23 июля 1959 года, Канку, Алданский район, Якутская АССР, РСФСР, СССР) — лесничий, руководитель государственного казённого предприятия Республики Якутия «Хангаласское лесничество», Покровск. Герой Труда Российской Федерации (2017).

Биография 

Окончила Лисинское учебное лесничество в посёлке Лисино-Корпус Ленинградской области. С 1979 года трудилась участковым техником в Среднеколымском лесничестве Колымского лесхоза. После окончания в 1984 году лесохозяйственного факультета Сибирского технологического института была назначена главным лесничим Таттинского лесхоза.

С 2003 года руководит предприятием «Хангаласское лесничество», которое обслуживает лес площадью 2817,9 тысяч гектаров. На территории этого леса находится природный памятник Ленские столбы. Благодаря её деятельности процент лесных пожаров в руководимом ею лесничестве в пять раз меньше по сравнению с другими подобными предприятиями Якутии.

С 2011 года входит в состав Правления общественной организации «Общество лесоводов Республики Саха (Якутия)».

Указом Президента Российской Федерации № 182 от 25 апреля 2017 года ей было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Награды 
 Герой Труда Российской Федерации (25 апреля 2017 года) — за особые трудовые заслуги перед государством и народом
 Заслуженный лесовод Российской Федерации (4 апреля 2015 года) — за заслуги в области лесного хозяйства и многолетний добросовестный труд

Примечания

Ссылки 
 
 Путин присвоил звание Героя Труда пяти гражданам РФ
 Лесничему Хангаласского лесничества Варваре Устиновой присвоено звание Героя Труда Российской Федерации
 На таких людях держится наша земля: Якутянке Варваре Устиновой присвоено звание Героя Труда России

Лесничие
Выпускники Сибирского технологического университета